Het provinciedistrict Gent omvat bij de Belgische provincieraadsverkiezingen enkel het kieskanton Gent. Het ligt in het kiesarrondissement Gent en ten slotte in de kieskring Oost-Vlaanderen. Het beslaat de gemeente Gent en bestaat uit 100 stembureaus.

Structuur

Verkiezingsuitslagen provincieraad 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 12 van de 72 zetels van de provincie Oost-Vlaanderen toegewezen (voorheen 14 van de 84). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1961: Progr Front 1965: Anderen 1968: Anderen 1971: Progres FR 1974: Anderen 1981: PF-ECO, JAN  1991: B.E.B., REGEBO, GRAS, N.V. 1994: B.E.B., GRAS, VVP, AOV, NWP, NF2012: Respect, LSP 2012: SOLIDA, Lijstlijst, Belg-Unie

Verkozen kandidaten 
Volgende kandidaten werden verkozen voor de Oost-Vlaamse provincieraad in het provinciedistrict:

2006

2012

Gent
Politiek in Gent